Цахариас () — немецкие имя и фамилия. Носители фамилии:

 Цахариас, Георг (1884—1953) — немецкий пловец.
  (1873–1962) — немецкий математик. 
 Цахариас, Отто (1846—1916) — немецкий зоолог.

См. также 
 Вернер, Цахариас (иногда просто Цахариас; 1768—1823) — немецкий поэт и драматург
  (1688—1757) — немецкий органный мастер
 Захариас
 Цахариэ